Гонсало — испанское () и португальское () мужское имя и фамилия:

Имя 
 Гонсало I Менендес (граф Португалии) (ок. 925—997) — граф Португалии.

Фамилия 
 Гонсало, Джули (род. 1981) — американская актриса.
 Гонсало, Хесус (р.1959) — испанский экономист

См. также 
 Гонсало-Писарро — один из 7 кантонов эквадорской провинции Сукумбиос. 
 Гонсалес
 Гонсало альвес — твёрдая древесина, получаемая от деревьев рода Астрониум.